Philipp Grubauer (né le  à Rosenheim en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Starbulls Rosenheim, il débute en senior avec l'équipe première dans l'Oberliga, le troisième niveau national en 2007. Il est choisi en vingt-cinquième position par les Bulls de Belleville lors de la sélection européenne 2008 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Gardien remplaçant lors de sa première saison, il devient titulaire de l'équipe. Il est échangé aux Spitfires de Windsor en . Les Spitfires remportent la Coupe J.-Ross-Robertson puis la Coupe Memorial 2010. Il est choisi au quatrième tour, en cent-douzième position par les Capitals de Washington lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Il passe professionnel en 2012 avec les Stingrays de la Caroline du Sud dans l'ECHL. En 2012-2013, il passe la saison entre l'ECHL puis les Bears de Hershey de la Ligue américaine de hockey lorsque les Capitals de Washington appellent Braden Holtby à la fin du Lock-out de la LNH. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  lorsqu'il remplace Holtby alors que son équipe est menée 4-1 chez les Flyers de Philadelphie. En , il prolonge son contrat d'un an avec les Capitals.

Le , il est échangé à l'Avalanche du Colorado en compagnie de Brooks Orpik contre un choix de 2e ronde au repêchage de 2018.

Carrière internationale
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Starbulls Rosenheim || Oberliga || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 0 || 7 ||  ||  || 420 || 12 || 1,71 ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Bulls de Belleville || LHO || 17 || 7 || 8 || 0 || 947 || 62 || 3,93 || 88,8 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 ||  || 4 || 4,29 || 90,2 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Bulls de Belleville || LHO || 31 || 10 || 14 || 5 ||  || 90 || 3,14 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Spitfires de Windsor || LHO || 19 || 13 || 1 || 2 ||  || 40 || 2,37 || 90,6 || 2 || 0 || 18 || 16 || 1 ||  || 49 || 2,69 || 90,9 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Frontenacs de Kingston || LHO || 38 || 22 || 13 || 3 ||  || 135 || 3,62 || 90,3 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 43 || 23 || 13 || 5 ||  || 94 || 2,22 || 91,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Royals de Reading || ECHL || 26 || 19 || 5 || 1 ||  || 59 || 2,30 || 91,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 28 || 15 || 9 || 2 ||  || 61 || 2,25 || 91,9 || 2 || 0 || 5 || 2 || 3 || 301 || 19 || 3,79 || 90,1 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Capitals de Washington || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 84 || 5 || 3,57 || 91,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 28 || 13 || 13 || 2 ||  || 73 || 2,60 || 91,6 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 17 || 6 || 5 || 5 || 883 || 35 || 2,38 || 92,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 49 || 27 || 17 || 5 ||  || 112 || 2,30 || 92,1 || 6 || 4 || 7 || 2 || 2 || 394 || 22 || 3,35 || 90,1 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 65 || 2 || 1,85 || 92 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington || LNH || 22 || 8 || 9 || 1 ||  || 43 || 2,32 || 91,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington || LNH || 24 || 13 || 6 || 2 ||  || 43 || 2,05 || 92,6 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 19 || 2 || 6,32 || 77,8 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Capitals de Washington || LNH ||35 ||15 ||10 ||3 |||| 73 ||2,35 ||92,3 ||3 ||0 ||2 ||0 ||1 ||105 ||8 ||4,55 ||83,7 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 37 ||18 ||9 ||5 |||| 89 ||2,64 ||91,7 ||3 ||0 ||12 ||7 ||5 ||732 ||28 ||2,30 ||92,5 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH || 36 ||18 ||12 ||4 |||| 90 ||2,63 ||91,6 ||2 || 0 ||7 ||5 ||1 ||386 ||12 ||1,87 ||92,2 ||1 || 0
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 40 || 30 || 9 || 1 ||  || 77 || 1,95 || 92,2 || 7 || 0 || 10 || 6 || 4 || 598 || 26 || 2,61 || 91,4 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || || || || || || || || || || 

| 223 || 115 || 64 || 22 ||  || 457 || 2,35 || 92,0 || 18 || 2
| 33 || 19 || 12 || || 79 || 2,50 || 91,3 || 2 || 0

Internationales 

|-
|2008 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 4 || ||  || || || || 4,16 || 87,7 || ||  || align="left" | Cinquième
|-
|2009 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 3 || ||  || || || || 6,61 || 83,8 || ||  || align="left" | Neuvième
|-
|2010 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior D1 || 5 || ||  || || || || 0,64 || 97,4 || ||  || align="left" |  Médaille d'or D1
|-
|2011 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior || 4 || ||  || || || || 4,44 || 88,8 || ||  || align="left" | Dixième
|-
|2014 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || ||  || || || || 2,03 ||92,2 || ||  || align="left" | Quatorzième
|-
|2016 || align="left" | Europe || align="left" | Coupe du monde || 0 || ||  || || || || ||  || ||  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2017 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || ||  || || || || 2,42 || 93,8 || ||  || align="left" | Huitième
|-
|2019 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 3 || ||  || || || || 2,86 || 92,0 || ||  || align="left" | Sixième

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
2009-2010 : meilleure moyenne de buts alloués de la division 1, groupe A.
2009-2010 : meilleur pourcentage d'arrêts de la division 1, groupe A.

ECHL 
2011-2012 : nommé dans l'équipe des recrues.
2012-2013 : participe au match des étoiles (titulaire).

Notes et références 

Naissance en novembre 1991
Naissance à Rosenheim
Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Gardien de but de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Kraken de Seattle